Die MUTHEA Bundesvereinigung Deutscher Musik- und Theater-Fördergesellschaften e.V. ist ein Verband deutscher Fördervereine für Theater, Orchester und ähnliche Institutionen mit Sitz in Berlin und der Geschäftsstelle in Göttingen.

Der Verband wurde 1998 gegründet. Er vernetzt die ansonsten auf lokale Tätigkeit beschränkten Vereine, um deren Ziele auch auf Landes- und Bundesebene kulturpolitisch besser vertreten können.

2019 waren 40 Fördervereine Mitglieder in der Bundesvereinigung.

Weblinks 
muthea.de – Offizielle Website

Einzelnachweise 

Theaterverein
Förderverein
Dachverband (Deutschland)
Gegründet 1998
Abkürzung
Verein (Göttingen)
Musikorganisation (Deutschland)